Hörzu steht für:

 Hörzu, deutsche Programmzeitschrift
 Hörzu (Band), Hip-Hop-Musikgruppe
 Hörzu (Label), Musiklabel